Németh Róbert (1935) atléta, hármasugró
 Németh Róbert (1975) grafikusművész